

Журавльова — присілок, Талицький міський округ, Свердловська область.
 Журавльова — присілок, Тугулимський міський округ, Свердловська область.

Прізвище 

Журавльова — жіноча форма російського прізвища Журавльов.

Відомі носії 
 Журавльова Алла Йосипівна (нар 1937) — радянська та російська театральна актриса, народна артистка Росії (2000), актриса Мурманського обласного драматичного театру .
 Журавльова Валентина Миколаївна (1933-2004) — азербайджанська радянська та російська російськомовна письменниця-фантаст.
 Журавльова Євгенія Олександрівна (* 1928) — українська радянська діячка. Депутат Верховної Ради СРСР 8—10-го скликань.
 Журавльова Лариса Володимирівна — доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Журавльова Лідія Олексіївна (1932—2001) — український вчений-гідрохімік, доктор географічних наук, провідний науковий співробітник Інституту гідробіології НАН України.
 Журавльова Людмила Василівна (* 1946) — відомий радянський та український астроном.
 Журавльова Марина Іллівна (* 1931) — радянська діячка, секретар ЦК ВЛКСМ, заступник міністра вищої і середньої спеціальної освіти СРСР. Член Бюро ЦК ВЛКСМ у 1959—1968 роках.
 Журавльова Наталія Гаврилівна (1918-1994) — працівник сільського господарства, Герой Соціалістичної Праці.
 Журавльова Ольга Євгенівна (* 1936) — українська акторка і письменниця, громадська діячка.
 Журавльова Тетяна Миколаївна (1916—2004) — радянська і російська актриса театру, кіно та естради, театральний педагог.

Примітки 

Російські прізвища